Il singolare del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Klára Koukalová che ha battuto in finale Katarina Srebotnik 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
 Květa Peschke (secondo turno)
 Klára Koukalová (campionessa)

 Marion Bartoli (primo turno)
 Katarina Srebotnik (finale)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Roberta Vinci (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2005